Black River (Maurícia)
Black River (filme)

Desambiguação